Lotman, Łotman (< Lottman, Lottmann, Lautmann):
 Aleksei Lotman
 Jurij Łotman
 Paul Lotman (* 1985), amerykański siatkarz